Рассоховатая () — название населённых пунктов на Украине:

 Рассоховатая — село в Кегичёвском районе Харьковской области.
 Рассоховатая — село в Летичевском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Рассоховатое
 Россоховатое